Стружаны — название ряда населённых пунктов:

Латвия 
 Стружаны (Яунстружаны) — крупное село, административный центр Стружанской волости.
 Стружаны (Вецстружаны) — село в Гайгалавской волости.

Россия 
 Стружаны — село в Рязанской области.